

Geografia
 Giardina Gallotti – borgata del comune di Agrigento

Persone
Alessandro Gallotti – pittore italiano
 Alicia Gallotti – scrittrice e giornalista argentina
 Clarette Gallotti – imprenditrice e stilista italiana
 Dada Gallotti – attrice italiana
 Giovanni Gallotti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Gallotti – politico italiano
 Lorenzo Gallotti- pallavolista Italiano di grande fama
Luisa Gallotti Balboni – politica italiana
 Pier Giorgio Gallotti – politico e medico italiano
 Salvatore Gallotti – musicista italiano

Altro
 Villa Gallotti – edificio storico di Posillipo